Гули:

 Гуль — существо из арабских мифов, оборотень, обитающий в пустыне и питающийся свежей мертвечиной.
 Гули — пятый эпизод одиннадцатого сезона научно-фантастического сериала «Секретные материалы».
 Ghouls, The Ghouls — название ряда фильмов ужасов и других произведений.
 Гули — древнее ласковое русс.-слав. название голубей (а также форма его призывания): используется в присказках, народном говоре и песенном фольклоре.
 «Питу Гули» — гимн Республики Македонии.

Топонимы

Белоруссия 
 Гули — деревня в Брестском районе Брестской области;
 Гули — деревня в Мядельском районе Минской области;

Китай 
 Гули — волость в Орочонском АХ Внутренней Монголии;

Россия 
 Ингушетия
 Гули — село в Джейрахском районе, административный центр сельского поселения Гули;
 Сельское поселение Гули — муниципальное образование в Джейрахском районе;
 Северная Осетия
 Гули — село в Алагирском районе;

Украина 
 Винницкая область
 Гули — село в Барском районе;
 Гули — село в Хмельницком районе.
 Киевская область
 Гули — село в Мироновском районе.

Мальдивская Республика 
 Гули — остров.

См. также 
 Гуль
 Гуля
 Гулли

Примечания